Sawley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Sawley – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Sawley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)